«Редкие земли» — иллюстрированный международный журнал, выходящий на трех языках (русском, китайском и английском) тиражом от 10 тыс. экземпляров 4 раз в год, описывает текущее состояние РЗМ-отрасли (редкоземельные и редкие металлы), представляет аналитику, прогнозы, статистику, публикует интервью с экспертами и ключевыми фигурами отрасли.

История 
Журнал создан в 2013 году при поддержке академика Н. П. Лаверова.

Он освещает вопросы, связанные с сегментом РЗМ (редкоземельные и редкие металлы), новые аспекты развития высокотехнологической отрасли России в сферах: авиация, космос, машиностроение, судостроение, атомная промышленность, радиоэлектроника и другие направления

Редакция 
Учредитель, руководитель проекта и главный редактор — Черноба, Роксолана Андреевна.

Редакционный совет 
 Председатель: Михайлов Юрий Михайлович, академик РАН, Председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;
 Илькаев Радий Иванович, академик РАН;
 Каблов Евгений Николаевич, академик РАН, Генеральный директор института ВИАМ, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии;
 Ковальчук Михаил Валентинович, член-корреспондент РАН, Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;
 Костюков Валентин Ефимович, Член НТС Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), доктор технических наук.
 Садовничий Виктор Антонович, академик РАН, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Экспертный совет 
 Леонтьев Леопольд Игоревич, академик РАН;
 Богоявленский Василий Игоревич, член-корреспондент РАН (г. Москва)
 Мелентьев Гелий Борисович, (координатор совета) старший научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук;
 Воробьев Александр Егорович, доктор технических наук, профессор;
 Ларин Валерий Константинович, доктор технических наук;
 Николаев Анатолий Иванович, член-корреспондент РАН;
 Рихванов Леонид Петрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор;
 Толстов Александр Васильевич, доктор геолого-минералогических наук;
 Шешуков Олег Юрьевич, доктор технических наук, профессор;
 Щипцов Владимир Владимирович, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Язиков Виктор Григорьевич, доктор технических наук, кандидат геолого-минералогических наук

Рубрики 
 Обзор — короткие материалы о презентациях новейших технологий, выставках и форумах.
 Персона — главный человек номера.
 Тенденции — прогнозы и экспертные оценки всего, что происходит в сфере высоких технологий, международного партнерства и торговых связей.
 Военно-промышленный комплекс — оборонная промышленность, высокотехнологичные разработки ОПК, технологии двойного назначения.
 Технологии — высокие и инновационные технологии в гражданских разработках.
 Ноосфера — спорные и общепринятые научные теории, гипотезы.
 Русские земли — рассказ о русских землях, землях бывших когда-то русскими, или землях, которые могут стать русскими.
 БРИКС — о самом молодом и динамично развивающимся международном сообществе.
 Дискуссия — разговор о перспективах различных технологий, о их возможной пользе или вреде: новые мнения, подтверждение господствующих теорий.
 Экология — высокие технологии способные спасти планету.
 Инновации
 Наука
 Тайны нашей планеты
 Словарь — образование и познание окружающего мира.

Партнёры 

 Выставка Металл-Экспо;
 Форум поставщиков атомной промышленности Атомекс;
 Конференция Актуальные вопросы добычи, производства и применения редкоземельных элементов в России (Томск)
 Форум Арктика: настоящее и будущее (Санкт-Петербург);
 Форум People Investor — Устойчивое развитие и глобальные вызовы современной России;
 Кластерный саммит;
 Композит-Экспо;
 Международный форум «Инновационные материалы и технологии»;
 ИМТЕХ, где была проведена конференция с участием ведущих институтов и компаний;
 Саммит «Металлы России и СНГ»;
 Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса (Саров);
 Саммит Сильная Россия;
 Форум Технопром (Новосибирск);
 VIII Сибирская венчурная ярмарка;
 Выставка Metall+Metallurgy (Пекин);
 Первое российско-китайское экспо (Харбин);
 Международный Военно-морской салон (Санкт-Петербург);
 Форум инновационных технологий «Инфоспейс»;
 Открытые инновации (форум)
 Саммиты БРИКС/ШОС
 Восточный экономический форум (Владивосток)
 Петербургский экономический форум (Санкт-Петербург)
 Красноярский экономический форум (Красноярск)
 Форум Иннопром (Екатеринбург)
 Международный форум «Атомэкспо»
 Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика-Экспо»
 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы получения и применения РЗМ-2015» в институте «Гинцветмет»
 Международная научно-практическая конференция «Рений, вольфрам, молибден-2016. Научные исследования, технологические разработки, промышленное применение» в институте «Гинцветмет»
 OFFSHORE MARINTEC RUSSIA Междурнародная конференция и выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа (Санкт-Петербург)
 Мероприятия РАСПП
 RUSSIAN SPONSORSHIP FORUM
 Гайдаровский форум
 Международный военно-технический форум «Армия»
 Конференция при поддержке Российского совета по международным делам
 Международная конференция «Арктика: регион развития и сотрудничества»
 Форум People Investor — Устойчивое развитие и глобальные вызовы современной России.
 Рейтинг устойчивого развития городов Российской Федерации
 Форум People Management ReForum «Winning The Hearts»
 Выставка «Металлургия. Литмаш»
 Семикон Россия
 RAO/CIS OFFSHORE 12-я Международная выставка и конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ
 Форум «РосБиоТех»
 Выставка АтомЭко
 Нефть и газ/MIOGE
 Выставка Russia Arms Expo
 Конференция «Геологоразведка −2015»
 Арктика: Освоение арктического шельфа шаг за Шагом
 Дни Арктики в Москве
 Национальный горнопромышленный форум
 7-й Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты»
 Международная выставка оборудования и технологий для водоочистки, переработки и утилизации отходов Wasma-2015
 Международный форум природоохранных технологий MIEF-2015

Отзывы 
Михайлов Юрий Михайлович, председатель научно-технического совета ВПК РФ —заместитель председателя коллегии ВПК РФ, академик РАН:

«Уже само название журнала ставит перед ним в качестве одной из важнейших задач освещение редкого, лучшего из
того, чем богата наша страна: от природных богатств и красот до выдающихся соотечественников и уникальных технологий. Сегодня как никогда важно усилить координацию отечественных научных исследований — от фундаментальных изысканий до технологических разработок, имея возможность систематизировать и оценивать весь спектр планируемых и выполняемых работ и
гражданского, и военного назначения, обеспечив, в соответствии с указаниями Президента России, их необходимый трансферт».

Член президиума РАН академик Н. Лавёров сказал о журнале:

Журнал «Редкие земли» необходим как дискуссионная площадка для ученых, производственников и предпринимателей. Он необходим для выработки оптимальных решений, создания современных производств не только по добыче оксидов редкоземельных элементов и их разделения, но и производства из них разных материалов и изделий. При этом необходимо задействовать потенциал отечественного бизнеса, который имеет прекрасную возможность доказать свою состоятельность и компетентность, принести значительную пользу Отчизне. Я убежден в том, что авторы проекта журнала «Редкие земли» будут успешны в своем очень нужном и своевременном начинании.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 земли" расскажут о новых амбициях России
 О журнале «Редкие земли»
 Перед выходом второго номера журнала «Редкие земли» сайт издания обрел новую версию
 Новый проект — журнал «Редкие земли»
 Редкие земли/Rare Earth
 Журнал «Редкие земли» станет дискуссионной площадкой по проблемам экономики стран Центральной Азии

Журналы по алфавиту
Журналы на русском языке
Журналы России по алфавиту
Научно-популярные журналы
Научные журналы на русском языке